Buszkowice ist der Name mehrerer Ortschaften in Polen:
 in der Woiwodschaft Heiligkreuz, Gemeinde Ćmielów, siehe  Buszkowice (Ćmielów)
 in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Żurawica, siehe Buszkowice (Żurawica)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Ścinawa, siehe Buszkowice (Ścinawa)
 in der Woiwodschaft Niederschlesien, Gemeinde Wińsko, siehe Buszkowice Małe